The Tipping Point kan syfta på:

 The Tipping Point (musikalbum) – musikalbum från 2004 av The Roots
 Den tändande gnistan – bok från 2000 av Malcolm Gladwell, originaltitel: The Tipping Point

Se även
 kritisk punkt (flera betydelser)
tippningspunkt (om klimatet)